Eukoeneniidae är en familj av spindeldjur. Eukoeneniidae ingår i överfamiljen Eukoenenioidea, ordningen Palpigradi, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eukoeneniidae 74 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eukoeneniidae